Le Pacte du sang est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Pacte du sang, roman français de Dominique Rocher paru en 1970 ;
 Le Pacte du sang (The Covenant), film américain de Renny Harlin sorti en 2006.